Химса:
 Химса — гора в Абхазии
 Химса — перевал в Абхазии
 Химса — река в Абхазии